

Letteratura 
 Looking Back – autobiografia di Lois Lowry del 1998

Musica 
 Looking Back – album di John Mayall del 1969
 Looking Back – album di Leon Russell del 1973
 Looking Back - Anthology – raccolta di Stevie Wonder del 1977
 Looking Back – album di Toyah Willcox del 1985
 Looking Back – raccolta di Zachary Richard del 1987
 Looking Back – singolo di Aksel Kankaanranta del 2020